Jagger Eaton's Mega Life је америчка документарна ТВ серија, премијерно емитована на Nickelodeon-у од 9. септембра 2016. до 2. априла 2017. године. Серија се темељи на животу Џегера Итона.

Епизоде

Гледаност 

}}

Референце

Спољашње везе 
 

Никелодионове емисије из 2010-их
Америчке серије које су се почеле приказивати 2016.
Америчке серије које су се престале приказивати 2017.
Телевизијске серије на енглеском језику